Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Italian Open 2006 проходили з 8 по 22 травня на відкритих ґрунтових кортах Foro Italico в Римі (Італія). Даніела Гантухова і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Франческа Ск'явоне і Квета Пешке з рахунком 3–6, 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Italian Open, парний розряд
Жінки, парний розряд